Weller est un nom propre d’origine germanique.

Patronyme 

 Craig Weller (1981-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
  (né en 1947), chanteur, compositeur et guitariste américain ;
 Hermann Weller (1878-1956), poète allemand ;
 Jakob Weller (1602-1664), savant allemand ;
 Keith Weller (né en 1946), footballeur britannique ;
 Martin Weller (né en  1958), musicien allemand ;
 Olivier Weller (né en 1967), archéologue français ;
 Paul Weller (né en 1958), chanteur britannique ;
 Peter Weller (né en 1947), acteur américain ;
 Roland Weller (1938-2023), entrepreneur et dirigeant de football français ;
 Ronny Weller (né en 1969), haltérophile allemand ;
 Stéphane Weller (né en 1966), joueur de rugby à XV français ;
 Stuart Weller (1870-1927), géologue et paléontologue américain ;
 Thomas Weller (1915-2008), prix Nobel de médecine ;
 Walter Weller (1939-2015), chef d'orchestre autrichien ;
 Worth Hamilton Weller (1913-1931), herpétologiste américain.

Toponymes



Weller Creek, cours d'eau dans Lillooet Land District, Colombie-Britannique.
 Weller Lake, lac dans Lillooet Land District, Colombie-Britannique.

Lac Weller, lac dans Saint-Ubalde, MRC Portneuf, Capitale-Nationale, Québec.
 Lac Weller, lac dans Otter Lake, Pontiac, Québec.
 Montagne du lac Weller, montagne dans Saint-Alban, MRC Portneuf, Capitale-Nationale, Québec.
 Rivière Weller, un affluent de la rivière Blanche dont la confluence se retrouve à l'Est du village de Saint-Ubalde, dans la MRC Portneuf, Capitale-Nationale, Québec.

Port Weller (Ontario), une communauté de la municipalité régionale de Niagara.
 Port Weller Beach, plage de Niagara, Ontario.
 Port Weller East, lieu non organisé dans Niagara, Ontario.
 Port Weller Harbour, Niagara, Ontario.
 Weller Islands, île dans Algoma, Ontario.
 Weller Lake, lac dans Rainy River, Ontario.
 Weller Park, lieu organisé dans Niagara, Ontario.
 Weller, lieu organisé dans Frontenac, Ontario.

Weller Township (comté de Henry, Illinois), township du comté de Henry, Illinois.
 Weller Township, township du comté de Richland County, Ohio.
 Weller, Virginie, une communauté de la Virginie.

Autres 
 (5464) Weller, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes du système solaire.
 Quatuor Weller, quatuor à cordes viennois.
 Hansen, Schou & Weller, studio de photographie de Copenhague, au Danemark.
 Théorème Weller
 Stitzel-Weller Distilling Company, une entreprise de distillerie fondée en 1935.
 Weller, une marque de fers à souder et d'autres produits électroniques fabriqués par Apex Tool Group.
 Weller Flugzeugbau, un constructeur aéronautique allemand.
 Weller Pottery, le plus grand fabricant américain de poteries commerciales et d'art au début du XXe siècle.

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme allemand